Луцкая — фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Луцкая, Елена Леонидовна (1932—2014) — российский балетный критик, искусствовед.
 Луцкая, Ирина Константиновна (род. 1950) — стоматолог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.
 Луцкая, Мария (Maria Łucka, 1905—1996) — польский учёный, профессор Сельскохозяйственной академии в Кракове.
 Луцкая, Сильвия Львовна (1894—1940) — скульптор и график.